Аргимбаев — фамилия; имеет женскую форму Аргимбаева.
 Аргимбаев, Айдар Берикович (24 июля 1986, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — казахстанский футболист, центральный нападающий.
 Аргимбаев, Берик Садвакасович (15 января 1957, Караганда, Казахская ССР, СССР) — советский и казахстанский футболист, нападающий и тренер.